Руф — святой мученик Римский. День памяти — 28 ноября.

Святой Руф (Rufus) быть может то же самое лицо, что и св. Руфиниан (Rufinianus), что погребён в катакомбах Дженероза (Catacomb of Generosa) на  (Via Portuensis), Рим, и кто был внесён в легендарные акты мученичества св. Хризогона (Chrysogonus)

Ссылки
 Allard, "Histoire des persécutions", IV, 371 sq.

Римские святые
Святые по алфавиту
Мученики
Католические святые